

Sigle 
 Frascati Tokamak Upgrade – macchina tokamak dell'ENEA nel laboratorio di Frascati

Codici 
 FTU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tolagnaro, Tolagnaro (Madagascar)